Goupilleau est un patronyme porté par plusieurs personnalités françaises :

Personnalités 
 Jean-François Goupilleau (1753-1823), notaire, homme politique et révolutionnaire français, cousin germain de Philippe-Charles-Aimé Goupilleau.
 Julien Goupilleau (?), receveur des tailles, homme politique français, maire d'Angers de 1563 à 1565.  
 Philippe-Charles-Aimé Goupilleau (1749-1823), notaire, homme politique et révolutionnaire français, cousin germain de Jean-François Goupilleau.
 Philippe-Omer Goupilleau (1783-1846), fils de Philippe-Charles-Aimé Goupilleau, homme politique français, maire de Montaigu (Vendée) de 1832 à 1837, puis de 1844 à 1846.
 Raphaëline Goupilleau (1956-), actrice française.
 Samuel-Alexis Goupilleau (1788-1832), fils de Philippe-Charles-Aimé Goupilleau, officier, homme politique français, maire de Montaigu de 1830 à 1831.

Localisation 
Goupilleau est un patronyme majoritairement présent dans les régions du Grand Ouest et de Nouvelle-Aquitaine en France.

Notes et références

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français